«Блуждающий огонёк» () — художественный фильм 1963 года совместного производства Италии и Франции, драма, снятая режиссёром Луи Малем. Экранизация произведения, автор которого — Дриё Ла Рошель. Главные роли исполнили Морис Роне и Жанна Моро. Специальная премия на Венецианском кинофестивале (1963), приз Французской киноакадемии «Хрустальная звезда» в номинации «Лучший актёр года» (1964). Иногда название фильма переводится как «Затухающий огонёк».

Сюжет 
Главный герой фильма Ален находился в клинике, а сейчас хочет покончить жизнь самоубийством. В фильме детально показана его подготовка к этому действию. Он завершает все свои дела, убирает все свои вещи — он не хочет доставлять хлопот окружающим его людям. Ален встречается с различными людьми, он пытается за что-то зацепиться, найти то, ради чего ему стоит жить. Но Алена окружают пустышки, они не живут, они уже «умерли». Нет ничего на свете, чтобы заставило Алена остаться жить в этом мире.

В ролях 
 Морис Роне — Ален Леруа
 Жанна Моро — Ева
 Бернар Ноэль — Дюбур
 Лена Скерла — Лидия
 Александра Стюарт — Соланж
 Бернар Тифан — Милу
 Жан-Поль Мулино — доктор ля Барбине
 Юбер Дешамп — д’Аверсо
 Урсула Кюблер — Фанни

Награды и номинации 
 На Венецианском кинофестивале 1963 года фильм был одним из номинантов на Золотого льва, но награда досталась фильму Франческо Рози «Руки над городом».
 На этом же кинофестивале фильм был удостоен Премии итальянских критиков, а также поделил Специальную премию с фильмом Игоря Таланкина «Вступление».
 В 1964 году был присуждён приз Французской киноакадемии «Хрустальная звезда» в номинации «Лучший актёр года» артисту Морису Роне за роль Алена Леруа

Ссылки 
  
  
 «Блуждающий огонёк»: рецензия на Экранке

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Экранизации произведений Пьера Дрё Ла Рошелля
Фильмы Франции 1963 года
Фильмы — лауреаты премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля
Фильмы о депрессии‎
Фильмы Италии 1963 года